Подгорненское сельское поселение — муниципальное образование в Ремонтненском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Подгорное.

Административное устройство 
В состав Подгорненского сельского поселения входят:
 село Подгорное;
 хутор Веселый;
 хутор Цветной.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Ремонтненского района